Puchar Karpat mężczyzn w skokach narciarskich 2015/2016 – 3. edycja Pucharu Karpat mężczyzn, która odbyła się w dniach 24–25 września 2015 roku w Râșnovie. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Muhammet İrfan Çintımar.

W jedynych zawodach sezonu 2015/2016, rozegranych 24 września 2015 w Rasnovie całe podium zajęli reprezentanci Turcji. Wygrał Muhammet İrfan Çintımar, który wyprzedził – Ayberka Demira i Fatiha Ardę İpcioğlu. W rozegranym dzień później w tym samym miejscu drugim konkursie całe podium ponownie zajęli Turcy: ponownie wygrał Muhammet İrfan Çintımar, drugą pozycję zajął Fatih Arda İpcioğlu, a trzecią Muhammed Münir Güngen.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Karpat w sezonie 2015/2016 indywidualnie zwyciężył Muhammet İrfan Çintımar, który zdobył 200 punktów. Drugi był Fatih Arda İpcioğlu (140 pkt.), a trzeci Muhammed Münir Güngen (105 pkt.).

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja po 2/2 konkursów

Bibliografia 
 
 

Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
2016
2015 w Rumunii